Гриффо (Griffo) — фамилия. Носители:

 Гриффо, Джек (род. 1996) — американский актёр и певец.
 Гриффо, Франческо (1450—1518) — итальянский пуансонист.